Deme (bestuur), bestuurseenheid (soort gemeente) in het oude Attica
Deme (groep), supportersgroep bij wagenrennen in het Oost-Romeinse Rijk
DEME (bedrijf), Belgische baggermaatschappij

Zie ook
Demen (doorverwijspagina)